Sipe Sipe (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Sipe Sipe (plaats), een plaats in deze gemeente